Châlette-sur-Loing  es una población y comuna francesa, situada en la región de Centro, departamento de Loiret, en el distrito de Montargis y cantón de Châlette-sur-Loing.

Demografía

Referencias

Enlaces externos 

 INSEE

 Chalette Loing